Приро́дний ру́х насе́лення Украї́ни — плин народжуваності, смертності, природного приросту або скорочення населення, що є основними чинниками природного розвитку населення й утворення чисельності населення України. Природний приріст населення України утворюється перевищенням народжуваності над смертністю — природний приріст. Надлишок смертності — природне убуття населення, депопуляція — тривале скорочення.

Природний приріст населення деяких сусідніх держав

Статистика природного приросту населення за регіонами України

Статистика народжень за регіонами України

Статистика смертності за регіонами України

Природний рух населення в регіонах України за останні 70 років

Природний рух населення Автономної республіки Крим у 1950—2013 році

Природний рух населення Вінницької області за останні 70 років

Природний рух населення Волинської області за останні 70 років

Природний рух населення Дніпропетровської області за останні 70 років

Природний рух населення Донецької області у 1950—2013 році

Природний рух населення  Житомирської області за останні 70 років

Природний рух населення  Закарпатської області за останні 70 років

Природний рух населення  Запорізької області за останні 70 років

Природний рух населення   Івано-Франківської області за останні 70 років

Природний рух населення Київської області за останні 70 років

Природний рух населення  Кіровоградської області за останні 70 років

Природний рух населення Луганської області за останні 70 років

Природний рух населення Львівської області за останні 70 років

Природний рух населення Миколаївської області за останні 70 років

Природний рух населення Одеської області за останні 70 років

Природний рух населення Полтавської області за останні 70 років

Природний рух населення Рівненської області за останні 70 років

Природний рух населення  Сумської області за останні 70 років

Природний рух населення  Тернопільської області за останні 70 років

Природний рух населення  Харківської області за останні 70 років

Природний рух населення  Херсонської області за останні 70 років

Природний рух населення  Хмельницької області за останні 70 років

Природний рух населення  Черкаської області за останні 70 років

Природний рух населення  Чернівецької області за останні 70 років

Природний рух населення  Чернігівської області за останні 70 років

Див. також 
 Еміграція з України
 Імміграція в Україну
 Населення України
 Депортації в ретроспективі української історії
 Чисельність населення України
 Список областей України за площею

Примітки

Джерела

Посилання 
 Демографічна та соціальна статистика  Державна служба статистики України
 Статистика населення України  Державна служба статистики України

Демографічні показники України